Ганак:

 Ганак — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Ганак, Якуб (род. 1983) — чешский гребец.